Die Saison 2021/22 der Oberliga Niedersachsen war die 75. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niedersachsen und die vierzehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 14. August 2021 eröffnet und am 21. Mai 2022 beendet.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Auf Basis eines Beschlusses vom 31. März 2021 wurde die Vorsaison abgebrochen. Ende April gab der NFV die Aussetzung von Abstiegen aus der sowie Aufstiegen in die Regionalliga zur Spielzeit 2021/22 bekannt, darüber hinaus gab es auch keinen Austausch von Mannschaften mit der untergeordneten Landesliga.

Teilnehmer 

Für die Oberliga Niedersachsen 2021/22 qualifizierten sich folgende Mannschaften sportlich:
 die Mannschaften der Oberliga Niedersachsen 2020/21:
  Heeslinger SC
  SC Spelle-Venhaus
  Blau-Weiß Lohne
  1. FC Germania Egestorf/Langreder
  SV Ramlingen-Ehlershausen
  Lupo Martini Wolfsburg
  Kickers Emden
  VfL Oldenburg
  MTV Gifhorn
  HSC BW Tündern
  SVG Göttingen 07
  TB Uphusen
  SV Arminia Hannover
  MTV Wolfenbüttel
  Eintracht Northeim
  Rotenburger SV
  FC Hagen/Uthlede
  TuS Bersenbrück
  MTV Eintracht Celle
  FT Braunschweig

Modus 
Die 20 Teilnehmer wurden, analog zur Vorsaison, unter Berücksichtigung geographischer Nähe in zwei Gruppen – Weser-Ems/Lüneburg und Hannover/Braunschweig – aufgeteilt. Gruppenintern spielte jeder gegen jeden, so dass beide Gruppen am Ende jeweils 90 Partien absolvierten. Im Anschluss zogen die besten fünf Mannschaften beider Gruppen in die Meister-, die schlechtesten fünf in die Abstiegsrunde ein.

Jeder Verein spielte in der Platzierungsrunde nur gegen Klubs, auf die er in der Gruppenphase noch nicht getroffen war. Des Weiteren wurden die gegen Gegner aus der eigenen Qualifikationsgruppe erzielten Ergebnisse nur dann mit in die jeweilige Meisterrunde übernommen, wenn die beiden Kontrahenten auch jeweils in derselben Platzierungsrunde spielten. So traten beispielsweise Blau-Weiß Lohne und die Kickers Emden in der Staffel Weser-Ems/Lüneburg gegeneinander an und nahmen auch gemeinsam an der Meisterrunde teil, weshalb ihre beiden Partien gegeneinander gezählt wurden.

Staffel Weser-Ems/Lüneburg

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Hannover/Braunschweig

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Platzierungsrunden

Aufstiegsrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abstiegsrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2021
Oberliga Niedersachsen 2021 22